Last Nite – album di Larry Carlton del 1986 
Last Nite – singolo dei The Strokes del 2001
Last Nite – album dei P-Square del 2003